Натуральне число 1800
 1800 рік до нашої ери
 1800 рік нашої ери